O X Font Server (xfs), em português servidor de fontes X, fornece um mecanismo padrão para que um servidor X se comunique com um renderizador de fontes, muitas vezes executando em uma máquina remota. Ele geralmente é executado na porta TCP 7100.

Estado atual 
O uso de fontes do lado servidor é atualmente considerado depreciado em favor do uso de fontes do lado cliente. Tais fontes são apresentadas pelo cliente, e não pelo servidor, com o apoio das bibliotecas Xft2 ou Cairo e a extensão XRender.

Para os poucos casos em que fontes do lado servidor ainda são necessários, os novos servidores têm os seus próprios integrados renderizadores de fontes, para que nenhum renderizador externo seja necessário. Fontes do lado servidor podem agora ser configuradas nos arquivos de configuração do servidor X. Por exemplo, /etc/X11/xorg.conf irá definir as fontes do lado servidor para o Xorg.

Nenhuma especificação sobre fontes do lado cliente é fornecida no protocolo central.

Futuro 
Em outubro de 2006, a página de manual para o xfs no Debian afirma que:

DIREÇÕES FUTURAS

Desenvolvimento adicional significativo do xfs é pouco provável. Uma das motivações originais por trás do xfs era a natureza single-threaded do servidor X - uma sessão X do usuário poderia parecer "congelar-se" enquanto o servidor X levasse um momento para rasterizar uma fonte. Este problema com o servidor X (que permanece single-threaded em todas as implementações populares até hoje) foi mitigada em duas frentes: as máquinas tornaram-se muito mais rápidas e a renderização de fontes do lado cliente (especialmente através da biblioteca Xft) tornou-se a norma no software contemporâneo.

Desempenho 
A experiência do usuário mostra o mesmo desempenho no servidor X com fornecimento de fonte direto e no servidor X com caminho de servidor de fonte.

Questões de implantação 
A escolha entre o acesso a fontes pelo sistema de arquivos local e o acesso a fontes baseado no xfs é puramente uma escolha de local de implantação. Não faz muito sentido em um cenário com um único computador.

Ver também 
 Protocolo central do X Window System
 Descrição lógica de fontes do X

X Window System
Servidores